

Geografia

Austria 
 Ohlsdorf – comune nel distretto di Gmunden (Alta Austria)

Germania 
 Ohlsdorf – quartiere di Amburgo nel distretto di Hamburg-Nord
 Cimitero di Ohlsdorf – cimitero monumentale di Amburgo
 Ohlsdorf – stazione della	metropolitana di Amburgo

Pagine correlate 
 Olsdorf – comune tedesco nel circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)